Gürtzig ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Gürtzig (1912–1993), deutscher Grafiker, Illustrator, Zeichner, Comiczeichner, Karikaturist und Kinderbuchautor
 Inge Gürtzig (1935–2020), deutsche Illustratorin und Bilderbuchautorin